Арчегов — фамилия. Известные носители:
 Арчегов, Тотраз Борисович (1969) — российский борец вольного стиля.
 Арчегова, Инна Борисовна (1931—2020) — советский и российский учёный почвовед-агрохимик.